Смотровобу́дское сельское поселение — муниципальное образование в восточной части Клинцовского района Брянской области. Административный центр — село Смотрова Буда.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Смотровобудского, Мартьяновского и Павличского сельсоветов.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Клинцовского района
Сельские поселения Брянской области